Barrales ist der Familienname folgender Personen:

 Jerónimo Barrales (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Marcos Rivas Barrales (* 1947), mexikanischer Fußballspieler, siehe Marcos Rivas